Moralia ist der Titel folgender philosophischer Werke:

 Magna Moralia, eine ethische Schrift, die fälschlich Aristoteles zugeschrieben wird und in der Übersetzung durch Giorgio Valla 1496 in Venedig bei Gregorio De Gregori gedruckt wurde
 Moralia (Plutarch), eine Sammlung von ethischen Schriften des Plutarch
 Moralia in Iob, Schrift (Hiob-Interpretation) Papst Gregors des Großen
 Minima Moralia, eine Schrift von Theodor W. Adorno